Mistrzostwa Polski w Szachach 1992 – turnieje szachowe, rozegrane w 1992 r. w Częstochowie (mężczyźni) i Świeradowie-Zdroju (kobiety), mające na celu wyłonienie 49. mistrza Polski mężczyzn oraz 44. mistrzynię Polski kobiet. Oba turnieje rozegrano systemem kołowym z udziałem 15 zawodników i 14 zawodniczek.

Złote medale zdobyli: Jacek Gdański (1. raz w karierze) i Krystyna Dąbrowska (1. raz w karierze).

Wyniki 49. Mistrzostw Polski Mężczyzn 
Częstochowa, 5 – 20 marca 1992

Wyniki 44. Mistrzostw Polski Kobiet 
Świeradów-Zdrój, 9 – 22 marca 1992

Zobacz też 
 Mistrzostwa Polski w szachach

Bibliografia 
 
 POL-ch 49th, Czestochowa 1992 
 POL-ch (Women), Swieradow 1992 
 ChessBase Megabase 2010

Indywidualne mistrzostwa Polski w szachach
1992 w polskim sporcie
Sport w Częstochowie